Doniphan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Doniphan Township (Missouri)
 Doniphan Township (Nebraska)